Camp Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Camp Township (Iowa)
 Camp Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Camp Branch Township
 Camp Creek Township